Modesto peut désigner :

 Modesto, une ville, siège du comté de Stanislaus, en Californie, aux États-Unis.
 Modesto, un village du comté de Macoupin, en Illinois, aux États-Unis.
 , une communauté non-incorporée du comté de Monroe dans l'Indiana.

Voir aussi